Хроматий — имя, которое носили некоторые святые:

 Хроматий Римский — мученик, память 11 августа.
 Хроматий Аквилейский (ум. 406 или 407) — епископ, память 2 декабря.

Примечания